Carlo Dalmazio Minoretti – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Ettore Minoretti – paroliere italiano